De Bundesliga 2003/04 (vrouwen) was het 14de seizoen van de Duitse Bundesliga. Het begon op 17 augustus 2003 en eindigde op 13 juni 2004.

1. FFC Turbine Potsdam won haar eerste nationale kampioenschap. De beslissende wedstrijd voor de titel vond plaats tijdens de laatste speelronde, waarin koploper Potsdam de tot dan toe ongeslagen nummer 2 1. FFC Frankfurt trof. Frankfurt moest winnen om haar titel te prolongeren, maar verloor uiteindelijk met 2-7.

Eindstand

Uitslagen

Statistieken

Topscorers

Scheidsrechters

Bundesliga (vrouwenvoetbal)
Duits competitievoetbal 2003/04